Ботик Петра I

 «Святой Николай», известный как «дедушка русского флота» — хранится в Петербурге в Центральном военно-морском музее, копия-новодел хранится в Ботном доме (Петропавловская крепость)
 «Фортуна» — единственный сохранившийся корабль потешной флотилии
 «Ботик Петра I» — музей-усадьба, в котором он хранится

Позже сделали множество копий Фортуны, которые хранятся в музее "Домик Петра" и рядом с Петропавловским собором